Heiderose steht für:
 einen Vornamen mit der Kurzform Heide, siehe Heiderose (Vorname)
 die Hundsrose aus der Familie der Rosengewächse
 die Weinrose aus der Familie der Rosengewächse

Siehe auch:
 Haideröslein
 Heidenröslein, ein Gedicht von Goethe
 Heideröschen
 Heidenröschen
 Heideroosjes